Bolide oder Bolid steht für:
 
 Bolide (Meteor), ein heller Meteor
 Bolide (Automarke), französische Automarke
 Bolide Motor Car, US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Boliden

en:Meteoroid#Bolide